Das Herreneinzel (Rollstuhl) der US Open 2017 war ein Rollstuhltenniswettbewerb in New York City.

Sieger der letzten Austragung 2015 war Shingo Kunieda.

Setzliste

Hauptrunde

Weblinks 
 

Herreneinzel
2017